Sale El Sol (англ. The Sun Comes Out) — девятый студийный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный 19 октября 2010 года на лейбле Epic Records. Певица записывала альбом в Лондоне, Багамах, Барселоне и в Доминиканской республике.

Синглы 
В преддверии выхода альбома вышел промосингл Waka Waka, который стал гимном Чемпионата мира по футболу 2010. Следующим синглом стала Loca. Для английской версии песни Шакира спела с Dizzee Rascal, а для испанской версии песни с El Cata. С песней Loca певица выступила на «Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом», «Dancing With Stars» и др.

Тур The Sun Comes Out Tour 
С альбомами She Wolf и Sale El Sol Шакира поехала в мировое турне. Репетиции тура прошли в Торонто сентябре 2010 года. Трек-лист тура включал известные хиты «Whenever, Wherever», «Underneath Your Clothes», «Hips Don’t Lie», а также новые песни «Loca», «Sale El Sol», «Why Wait», «Gordita (feat Residente Calle 13)» и др.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Шакиры
Альбомы Epic Records
Поп-фолк-альбомы
Альбомы Sony Music Latin